PKD steht für:
 Polycystic Kidney Disease, Nierenerkrankung des Menschen; siehe Zystenniere
 Polycystic Kidney Disease, Nierenerkrankung der Katze; siehe Polyzystische Nierenerkrankung der Katze
 Proliferative Kidney Disease, Parasitose bei Fischen; siehe Proliferative Nierenkrankheit der Fische
 Polkörperdiagnostik, Kombination von Verfahren der Fortpflanzungsmedizin 
 Palliativmedizinischer Konsiliardienst, Teilstruktur von Palliativnetzen; siehe Palliativstation
 Dissoziationskonstante, Maß in der Chemie 
 Polykristalliner Diamant, Schneidewerkzeuge
 Partly Knocked Down, für den Export teilweise zerlegte Fahrzeuge; siehe Completely Knocked Down
 Kürzel der deutschen E-Sport-Organisation Planetkey Dynamics
 als Synonym gebrauchte Initialen des Science-fiction-Autors Philip K. Dick

PKD